Roeland I van Vermandois, graaf van Vermandois en Valois (1102-1152)
 Roland I van Clermont, graaf van Clermont (1162-1191)